Gosse van der Gaast, Nederlands architect die vooral bekend is vanwege werken in de gemeente Utrecht
Koen van der Gaast, Nederlands architect die vooral bekend is vanwege spoorgerelateerde werken
Sonja van der Gaast, Nederlands politica en vredesactiviste